Agnes oder Agnès steht für:
 Agnes, weiblicher Vorname, siehe dort auch zu Namensträgerinnen
 Agnes von Hohenstaufen (Oper), Oper von Gaspare Spontini

 (641) Agnes, Asteroid des Hauptgürtels
 Agnes (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Agnes (Album), Debütalbum der schwedischen Sängerin Agnes Carlsson
 Agnes (Göppingen), Einkaufszentrum in Göppingen

Personen:
 Agnes, schwedische Sängerin, siehe Agnes Carlsson
 Agnès, Hauptfigur in der Komödie Die Schule der Frauen (Molière)

 Biagio Agnes (1928–2011), italienischer Journalist
 Lore Agnes (1876–1953), deutsche sozialdemokratische Politikerin
 Mario Agnes (1931–2018), italienischer Journalist

Werktitel:
 Agnes (Roman), Roman von Peter Stamm von 1998
 Agnes (2016), die Verfilmung des Romans von Peter Stamm durch Johannes Schmid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Agnes (Georgia), Lincoln County – nicht mehr existent
 Agnes (Kentucky), Logan County
 Agnes (Missouri), Laclede County
 Agnes (Texas), Parker County, reicht bis ins Wise County
 Agnes Corners, Oneida County, New York
 Agnes Township, Grand Forks County, North Dakota

Parks:
 Agnes Haywood Playground, Bronx County, New York
 Agnes McCutchen Park, Lake County, Tennessee
 Agnes Patterson Memorial Park, Jasper County, Iowa
 Agnes Vaille Memorial Shelter, Larimer County, Colorado

Sonstige geografische Objekte:
 Agnes (Victoria), Ort in Australien
 Lake Agnes, Fluss in Neuseeland, Region Southland

 Agnes Pond Brook, Fließgewässer im Aroostook County, Maine
 South Fork Agnes Creek, Fluss im US-Bundesstaat Washington
 West Fork Agnes Creek, Fluss im US-Bundesstaat Washington
 Agnes Mine (Kalifornien), Mine im San Bernardino County
 Agnes Mine (Montana), Mine im Madison County
 Agnes Number Seven Claim, Mine im Moffat County, Colorado
 Agnes Number Seven Mine, Mine im Moffat County, Colorado

AGnES steht als Abkürzung für:
 Arztentlastende Gemeindenahe E-Health-gestützte Systemintervention, Modellprojekt zur Unterstützung von Hausärzten durch speziell ausgebildete Krankenschwestern in medizinisch unterversorgten Gebieten, siehe Versorgungsassistent im Gesundheitswesen

AGNES steht für:
 System der Humboldt-Universität zu Berlin für Noten, Prüfungsanmeldungen und Buchung von Vorlesungen

Siehe auch:
 Agnes Creek
 Agnes Island
 Agnes Lake
 Mount Agnes
 Sainte-Agnès

Abkürzung